Slaves – film del 1969 diretto da Herbert Biberman
Slaves – album di Grady Tate with the Gary McFarland Orchestra, Bobby Scott del 1969
Slaves – gruppo musicale statunitense
Slaves – gruppo musicale britannico

Pagine correlate 
 Slave